Есбол — название населённых пунктов в Казахстане:

 Есбол (быв. Кулагино) — село в Индерском районе Атырауской области.
 Есбол (быв. Октябрьское) — село в Махамбетском районе Атырауской области.